Ве́линг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Велинг, Ульрих (род. 1952) — немецкий двоеборец.
 Велинг, Хайнц-Хельмут (род. 1950) — немецкий борец греко-римского стиля.

См. также 
 Веллинг